Trumbull kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Trumbull (Connecticut)
Trumbull (Nebraska)